Ilmbach ist ein geographischer Name:

 Ilmbach, Einöde der Stadt Prichsenstadt im Landkreis Kitzingen, Bayern
 Ilmbach (Sormitz), rechter Zufluss der Sormitz in Leutenberg, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen

Siehe auch:
 Ilm